Глубина резкости:

 Глубина резкости в фотографии — глубина резко изображаемого пространства (сокращённо ГРИП);
 «Глубина резкости» — музыкальный альбом Дельфина.